Museo de la Biodiversidad o Museo de Biodiversidad puede referirse a:

 Biomuseo o Museo de la Biodiversidad de la Ciudad de Panamá, Panamá.
 Museo de la Biodiversidad de Ibi (Alicante), España.
 Museo de Biodiversidad Beaty, Vancouver, Canadá.
 Museo de Biodiversidad de Kerala, India.
 Museo del Pez y Centro de Biodiversidad, Bangladés.